ТЖК — многозначная аббревиатура:
 ТЖК — твёрдая желатиновая капсула
 ТЖК — телевизионный журналистский комплекс
 ТЖК — термоэлектрический железо-константановый (преобразователь) 
 ТЖК — трансизомеры жирных кислот
 ТЖК — тип железо-константановых (железо-медьникелевых) термопар